Saros 132 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 13 augustus 1208 t/m 25 september 2470. Deze serie duurt 1262 jaar en 43 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 15 t/m 85.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus